Con Texico ci si può riferire a:

 Texico – comunità non incorporata della Contea di Jefferson, Illinois
 Texico – città della Contea di Curry, Nuovo Messico
 "Texico Bitches" – brano dell'album  Forgiveness Rock Record degli Broken Social Scene pubblicato nel 2010

Pagine correlate 
 Texaco